

Гремучий Ключ — селище, Бугурусланський район, Оренбурзька область
 Гремучий Ключ — присілок, Андрієвська сільська рада, Ілішевський район, Башкортостан
 Гремучий Ключ — присілок, Кужбахтинська сільська рада, Ілішевський район, Башкортостан

Див. також 
 Гремучий